Qixing (星宿) est une loge lunaire de l'astronomie chinoise ;
 Le district de Qixing (七星) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine.